Stanetinec (mađarski Határörs) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Štrigova, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 206 stanovnika te 71 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
 Boltižar Milovec

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji